К'ю — район Лондона.
 Королівські ботанічні сади в К'ю — комплекс ботанічних садів та оранжерей у південно-західній частині Лондона.
 «К'ю-гарденс» — станція Лондонського метро та National Rail.
 Нота К'ю, «Нота К'ю» — дипломатичний документ 1795 року, згідно з яким більшість заморських володінь Сполучених Провінцій (Нідерландів) опинилася під британською владою.
 К'ю Ялінс ( 1978) — нідерландський футболіст суринамського походження.
 Дон К'ю, син Зорро — американський пригодницький вестерн режисера Дональда Кріспа 1925 року.
 К'ю — вигадана інопланетна раса у всесвіті науково-фантастичного серіалу «Зоряний шлях».